William Kirby (1759–1850) – brytyjski entomolog, duchowny anglikański
 William Forsell Kirby (1844–1912) – brytyjski entomolog i folklorysta
 William Fosgate Kirby (1867–1934) – amerykański polityk, senator z Arkansas
 William Kirby (1883–1917) – angielski piłkarz
 Cam Kirby, wł. William Kirby (1909–2003) – australijski prawnik i polityk
 William T. Kirby (1911–1990) – amerykański prawnik
 William C. Kirby (ur. 1950) – amerykański historyk, profesor Harvardu
 Bill Kirby, wł. William Kirby (ur. 1975) – australijski pływak
 William Kirby (ur. 1981) – angielski krykiecista